De Grand Prix-wegrace van Spanje 2021 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2021. De race werd verreden op 2 mei 2021 op het Circuito de Jerez-Ángel Nieto nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP 
Iker Lecuona kreeg een tijdstraf van drie seconden vanwege het veroorzaken van een ongeluk met Álex Márquez.

Moto2 
Jake Dixon startte de race niet nadat hij tijdens een crash in de opwarmsessie een hersenschudding opliep. Lorenzo Baldassarri werd een plaats teruggezet omdat hij bij de start op de verkeerde startplaats stond opgesteld.

Moto3 
Yuki Kunii kreeg een tijdstraf van drie seconden vanwege het overschrijden van de baanlimieten.

MotoE 
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

2021
Spanje